Переможець кубка світу з біатлону 2013–14 у загальному заліку серед жінок визначається за результатами 26 гонок, що відбудуться впродовж 9 етапів кубка світу й Олімпійських ігор. Переможця буде нагороджено Великим кришталевим глобусом. Торішній володар трофею — Тура Бергер із Норвегії.

Перша трійка сезону 2012–13

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2013-14
2013 у біатлоні
2014 у біатлоні